Ла Пиједра 2. Сексион има више значења:

 Ла Пиједра 2. Сексион (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Пиједра 2. Сексион, Ла Канделарија (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику